Guilty (укр. Винен) — третій студійний альбом британського бой-бенду Blue, виданий 3 листопада 2003 року в Британії і 25 листопада в Сполучених Штатах. Альбом дебютував на першому місці в UK Album Chart після свого релізу і був сертифікований як 2-платиновий в грудні 2003 року.

Трек-лист
 Stand Up — 3:38
 Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours (з участю Стіві Вандера і Енджі Стоун) — 3:33
 Taste It — 3:33
 Guilty — 3:45
 Bubblin' — 3:05
 Rock The Night — 3:21
 When Summer's Gone — 4:11
 Alive — 3:39
 I Wanna Know — 3:38
 Back It Up — 3:32
 Breathe Easy — 4:36
 Walk Away — 4:39
 Where You Want Me — 3:45
 How's a Man Supposed to Change? — 4:04
 No Goodbyes — 3:57

Примітки 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Blue